Biscaia — Vizcaya em ; província da Espanha, no País Basco
Villa Vizcaya — propriedade renascentista italiana, em Miami, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos